Ammon Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ammon Creek (South Fork Trinity River), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Ammon Creek (Birdsong Creek), Fluss im Bundesstaat Tennessee